Малые трактаты () — в иудаизме общее название нескольких кратких талмудических трактатов, часть которых имеется во всех изданиях Талмуда и помещена в отделе Незикин за трактатом «Авот», а другая часть сохранилась в рукописи и появились в изд. Р. Кирхгейма (1851).

Составление этих кратких трактатов, по крайней мере части их, относится к гаонейскому периоду (VII—XI века), — времени, когда разбираться в пространных талмудических дискуссиях стало довольно трудным делом и ощущалась потребность в кратких руководствах для галахи.

Согласно Вейсу, автор Малых трактатов частью заимствует из Талмуда и родственной ему литературы или из поталмудических источников, частью же вводит новые положения, составленные им дедуктивным способом из правил, имевшихся уже в прежних источниках, причём в первом случае он приводит извлечение в сокращённой форме или в исправленном виде согласно толкованию амораев, иногда прибавляет несколько слов для лучшего разъяснения текста и соединяет две главы в одну.

Упоминания 
«» (IX век) называет их «חיצוניות» (внешними)‎, то есть неканоническими барайтами (ברײתות‎; барайтот).

Вейс полагает, что под названием מסכתות רבנן בבלאי‎ — «трактатов вавилонских учёных», — упомянутых в «Мидраш Тегилим» к 104, 24, подразумеваются Малые трактаты. Однако, в неполном издании Р. Кирхгейма они носят название ירושלמיות‎ «палестинских».

Рабби Палтай гаон (Paltai Gaon) выразил недовольство составлением таких сборников, называя их «урезанными положениями Галахи» (הלכות קטועות‎), так как из-на них пренебрегали изучением Талмуда.

Перечень малых трактатов 
 «Авот рабби Натана»
 «Соферим» (םופדים)
 «» (буквально, «Большой трактат о трауре») содержит правила о трауре, а также об отношениях к умершему и умирающему, начиная с момента агонии. Эвфемистическое название этого трактата как «Семахот» (שמחות‎; букв., «Радости») не было известно гаонам.
 «Калла» (כלה‎)
 «» (דרך ארץ)
 «» (דרך ארץ זוטא)
 «Сефер-Тора» ил «Свиток Торы» (םפד תורה‎) — о правилах писания Торы, имеет пять глав.
 «Правила о Мезузе» (מזוזה) состоит из двух глав.
 «Правила о Циците» (ציצית‎) имеет одну главу.
 «Тефиллин» (תפילין)‎ — правила о филактериях («охранных амулетах»), состоит из одной главы.
 «Авадим» (מם׳ עבדים‎) — о евреях-рабах (три главы).
 «Герим» (מם׳ גרים‎) — o прозелитах (четыре главы).
 «Кутим» (כותים)

Примечания 

Книги VII века